Немировка — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Немировка — село в Сорокском районе.

Россия 
 Немировка — деревня в Кормиловском районе Омской области.

Украина 
 Немировка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Немировка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Немировка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.